Unter die Bezeichnung Kirchhoffsches Gesetz fallen
 die Kirchhoffschen Regeln, die die von den Strömen und Spannungen in einem elektrischen Netzwerk einzuhaltenden Erhaltungssätze beschreiben,
 das Kirchhoffsche Strahlungsgesetz, das einen Zusammenhang zwischen dem Absorptionsgrad und dem Emissionsgrad eines thermischen Strahlers herstellt.
 in der Thermodynamik wird mit dem Kirchhoffschen Gesetz die Temperaturabhängigkeit der Reaktionsenthalpie beschrieben.